Евгений Иванович Иванов:
 Иванов, Евгений Иванович (1912—1975) — советский альпинист, заслуженный мастер спорта СССР
 Иванов, Евгений Иванович (1926—2013) — советский геолог, лауреат Ленинской премии.
 Иванов, Евгений Иванович (род. 1937) — генеральный директор треста «Ленмостострой», лауреат Государственной премии Российской Федерации.
 Иванов, Евгений Иванович (1963—2016) — российский режиссёр.
 Иванов, Евгений Иванович (род. 1966) — российский финансист и предприниматель.
 Иванов, Евгений Иванович — советский журналист. Примечания